Steklov steht für:
 Wladimir Andrejewitsch Steklow (1863/64–1926), russischer bzw. sowjetischer Mathematiker
 Steklov (Mondkrater), benannt nach Wladimir Andrejewitsch Steklow

Siehe auch:
 Steklow